Iso Siikasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Siikasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Iso Siikasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar